Неаполис (Неаполь,  — «новый город») — греческий топоним. Может означать:
 Неаполь — город в Италии.
 Неаполь Скифский — город на Херсонесе Таврическом, ныне Симферополь.
 Неаполис — ныне город Наблус в Палестине.
 Неаполис — ныне город Набуль в Тунисе.

Греция
  — малый город в общине Войон в Западной Македонии.
 Неаполис (Лакония) — малый город в общине Монемвасия на Пелопоннесе.
 Неаполис (Лесбос) — деревня в сообществе Митилини.
 Неаполис (Салоники) — город, северный пригород Салоник.

См. также 
 Новгород (значения)
 Новый город